

Persone
 Bernardini – famiglia lucchese
 Adelaide Bernardini, nota anche con lo pseudonimo di Chimera (1872-1944) – scrittrice, poetessa e drammaturga italiana
 Adriano Bernardini – arcivescovo italiano
 Albino Bernardini – scrittore e insegnante italiano
 Aldo Bernardini – storico del cinema e critico cinematografico italiano
 Aldo Bernardini (1935) – giurista, accademico e politico italiano
 Alessandro Bernardini – calciatore italiano
 Antonino Bernardini – calciatore italiano
 Antonio Bernardini – diplomatico italiano
 Aris Bernardini – imprenditore italiano produttore di apparecchi elettromagnetici
 Enrico Bernardini – allenatore ed ex hockeista su pista italiano
 Carlo Bernardini – fisico e divulgatore scientifico italiano
 Cesare Bernardini (1811-1882) – politico italiano
 Costante Bernardini – calciatore e cestista italiano
 Eleonora Bernardini (1773-1855) – nobildonna italiana
 Ferruccio Bernardini – politico italiano.
 Filippo Bernardini – arcivescovo cattolico italiano
 Fulvio Bernardini – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Gilberto Bernardini – fisico italiano
 Giovanni Bernardini – scrittore italiano
 Ilaria Bernardini – scrittrice, autrice televisiva e sceneggiatrice italiana
 Lisa Bernardini (...) – fotografa italiana
 Lucio Bernardini – calciatore italiano
 Marcello Bernardini – compositore e librettista italiano
 Martino Bernardini (1487-1568) – mercante e nobile italiano
 Massimo Bernardini – giornalista
 Mauro Bernardini – religioso italiano
 Micheline Bernardini – attrice pornografica francese
 Paolino Bernardini, nato Cosimo Bernardini (1518-1585) – presbitero e teologo italiano
 Paolo Bernardini – attore italiano
 Paolo Bernardini – storico italiano
 Pietro Bernardini – architetto italiano
 Rita Bernardini (1952) – politica italiana
 Sergio Bernardini – imprenditore e impresario teatrale italiano
 Severino Bernardini (1966) – ex maratoneta, mezzofondista e fondista di corsa in montagna italiano
 Umberto Bernardini – primo membro dell'Aeronautica Militare a superare il muro del suono
 Vinicio Bernardini – politico italiano

Persone con cognome composto 
 Annamaria Bernardini de Pace – avvocata, giornalista e blogger italiana
 Piero Bernardini Marzolla – glottologo, filologo e traduttore italiano, delle iscrizioni in lingua etrusca

Altro 
 Palazzo Bernardini – edificio storico di Lucca
 Palazzo Bernardini, noto anche come Palazzo Ferraù o Giudicepietro – edificio di Matera
 Tomba Bernardini – tomba principesca scoperta a Palestrina